Estádio Alfredo Marques Augusto je višenamjenski stadion u gradiću Moscavidi u Portugalu.

Najviše ga se rabi za nogometne susrete.

Može primiti 7.000 gledatelja.

Svoje domaće utakmice na njemu igra nogometni klub Olivais e Moscavide.

Marques Augusto, Alfredo